The Lonesome Trail – film del 1912 della Plantation Pictures
The Lonesome Trail – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
The Lonesome Trail – film del 1930 diretto da Bruce M. Mitchell
The Lonesome Trail – film del 1955 diretto da Richard Bartlett